Île Beef (îles Malouines)
 Beef Island,  une île des îles Vierges britanniques.